Majumdar kan som auktorsförkortning betyda:

 Nimai Chandra Majumdar
 Radha Binod Majumdar

Robotskapade auktorsförkortningar